Heubeck ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heubeck (1914–1987), deutscher Philologe
 Fritz Heubeck (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Georg Heubeck (1911–1989), deutscher Versicherungsmathematiker
 Klaus Heubeck (* 1945), Sohn von Georg Heubeck und Kölner Versicherungsmathematiker
 Max Heubeck (* 1974), deutscher Schriftsteller
 Werner Heubeck (1923–2009), deutsch-britischer Verkehrsfachmann

 Heubeck (Klavierbauerfamilie):
 Conrad Heubeck (1775–1837)
 Friedrich Heubeck (1808–nach 1850), Sohn des Conrad Heubeck
 Johann Sebastian Heubeck (1811–1893), Sohn des Conrad Heubeck

Siehe auch:
 Pensionsrückstellung zu den Richttafeln von Klaus Heubeck (Heubeck-Tafeln)